Контент-менеджер — управляющий специалист по созданию, распространению и курированию содержимого сайтов, редактор сайтов. В обязанности контент-менеджера входит наполнение сайта текстовой, графической и другими видами информации (контентом). 

Контент-менеджер может использовать в работе гайдлайн для систематизации и качественного отображения всего графического и текстового контента на веб-ресурсе.

Работа контент-менеджера включает и управление фрилансерами, и другими подрядчиками, выполняющими работы по поддержанию работоспособности сайта, расширению его функциональности и созданию материалов, превосходящих по качеству материалы, создаваемые самим контент-менеджером.  

Ещё одной возможной управленческой функцией контент-менеджера может быть налаживание бизнес-процессов внутри компании, связанных с работой сайта: сбор новостей для рассылки, отслеживание новинок для каталога и сбор информации о товарах, а также офлайновая составляющая работы с запросами пользователей сайта (обработка заказов, предоставление консультаций и поддержка объявленных на сайте акций и прочее). Чаще всего данные функции исполняет верстальщик и оператор колл-центра.  

На практике контент-менеджер может вносить текст или графические элементы в различные системы: 

 непосредственно в админку сайта;
 в 1С или другую аналогичную систему (если все материалы автоматически подгружаются на сайт из 1С);

Также текст может храниться в таблицах, которые размещаются на сервере и по определенным правилам автоматически подгружают текстовое описание на сайт.

Графический контент может также храниться на выделенном сервере, VDS или на хостиге в определенной структуре папок. И передаваться на сайт по определенным правилам.

Не стоит путать профессии постера, оператора базы данных и комьюнити-менеджера с работой контент-менеджера. Постер только лишь размещает предоставленную ему информацию на сайте. Оператор баз данных наполняет информацией каталог по заданным контент-менеджером стандартам. Контент-менеджер составляет технические задания для перечисленных сотрудников, контролирует выполнение работ и проверяет её результаты.

Контент-менеджер также выполняет на базовом уровне маркетинговую работу по выявлению потребностей целевой аудитории. В идеале, реализуемая им контент-стратегия - это составляющая единой маркетинговой стратегии продвижения компании и её продуктов.

Фактически, контент-менеджер — это управляющий продвижением интернет-проектами с навыками SEO-продвижения сайта (внутреннего и внешнего). Контент-менеджер берёт на себя ответственность за развитие веб-ресурса. Он действует согласно принятой маркетинговой гипотезе и умеет проанализировать полученные в ходе её реализации статистические данные, чтобы скорректировать свои действия. Если в компании качественно выполняется измерение бизнес-показателей, то работу контент-менеджера необходимо привязать к ним.

Плюсы профессии:
 Совершенствование сразу в нескольких предметных областях работы с веб-сайтом и целевой аудиторией — идеальное начало карьеры.
 Участие в самых сложных и интересных маркетинговых мероприятиях, возможность переключаться с рутинной монотонной работы на творческую и обратно.
 Полезные знакомства и общение с отраслевыми (для компании) специалистами, ИТ-специалистами, маркетологами, продавцами и предпринимателями.
 Получение богатого опыта, который можно применять для продвижения собственных веб-проектов, в том числе монетизируемых, что позволяет создавать источники пассивного дохода.
 При качественном планировании можно совмещать с учёбой и другой работой.
 Достаточно высокая в некоторых компаниях оплата труда и возможность масштабировать её в зависимости от выполняемых бизнес-задач.

Минусы профессии:
 Малая подвижность, большая нагрузка на зрение.
Мало карьерных перспектив именно внутри профессии. Чтобы расти, нужно переходить в другое направление по работе с контентом или в маркетинг.
 Зависимость от качества работы смежных специалистов, актуальности программного обеспечения и применяемых веб-решений, деловых навыков коллег.
 Необходимость принимать решения в условиях ограниченности информации и ресурсов, заменять собой сразу несколько специалистов.
 Необходимость убеждать работодателя следовать стандартам индустрии и данным статистики, а не собственным вкусам и поверхностным представлениям.
 В первое время коллеги и руководители могут воспринимать контент-менеджера, как специалиста «по компьютерам» или как помощника руководителя, предлагая выполнять непрофильные поручения.
 Систематическая работа за компьютером, которая может сказаться на здоровье.

См. также 
 Веб-разработка
 Продвижение сайта

Литература 
 

Веб-разработка
Профессии в ИТ